Giuseppe Costanzo ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Costanzo (Geistlicher) (* 1933), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Syrakus
 Giuseppe Di Costanzo (1953–2013), italienischer Philosoph und Schriftsteller 
 Giuseppe Costanzo (Sänger) (* 1955), italienischer Opernsänger (Tenor) 
 Giuseppe Aurelio Costanzo (1843–1913), italienischer Dichter